961 км, 961-й киломе́тр — топоним в России. 

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 961 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 635518
 961 км — недействующий остановочный пункт, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 586425